

Miejscowości na Białorusi 
Sawicze – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim
Sawicze – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie kopylskim
 Sawicze  – w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Widze.
Sawicze – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Juńki.